Aleotti ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Aleotti (* 1999), italienischer Radrennfahrer
 Giovanni Battista Aleotti (1546–1636), italienischer Architekt und Ingenieur
 Vittoria Raffaella Aleotti (≈1575– nach 1646),  Komponistin, Organistin und Priorin